

События 

 21 ноября — монахи Фонтенельского аббатства, спасаясь от викингов, нашли убежище в Шартре вместе со своими святынями.
 25 ноября датские викинги начали осаду Парижа.
 Римский папа запрещает кириллицу.
 Арабский халиф Аль-Мутамид и византийский император Василий I признают суверенитет Армении. На армянский царский трон взошёл Ашот I.
 Беи Кордовы под руководством Омара совершают набег на Бобастро, рассчитывая захватить и казнить Умара ибн Хафсуна, который вновь поднял мятеж против эмира. Набег закончился неудачей.
 Приблизительно в этом году Ибн Хордадбех пишет труд по географии — «Книгу путей и стран» («Китаб ал-масалик ва-л-мамалик»).

Русь
 Киевский князь Олег Вещий установил свою власть над радимичами, которые до этого платили дань хазарам.

Родились 
 18 января — Император Дайго, 60-й император Японии (ум. 930).
 Бозон, маркграф Тосканы (ум. 936).
 Эберхард, герцог Франконии (ум. 939).
 Эйрик I Кровавая Секира, король (конунг) Норвегии (ум. 954).

Скончались 
 31 января — Диего Родригес Порселос, граф Кастилии.
 6 апреля — Мефодий Солунский, святой равноапостольный, греческий миссионер, архиепископ Моравии. Вместе с братом Кириллом является создателем славянской азбуки (род. 815).
 15 сентября — Адриан III, папа римский.
 30 октября — Абдуллах ибн Кутайба, выдающийся исламский богослов, философ, историк, литератор, языковед (род. 828).
 ал-Факихи, арабский путешественник.
 Годфрид Фризский, конунг датских викингов.
 Ландо III, князь Капуи.
 Рагенольд, граф Мэна.
 Роберт I, архиепископ Экс-ан-Прованса.
 Элисед I, король Брихейниога (род ок. 810).

См. также

Примечания